Juvenal Edjogo-Owono Montalbán, ou apenas Juvenal (Sabadell, Espanha 3 de abril de 1979) é um futebolista guinéu-equatoriano nascido na Espanha, de pai guinéu-equatoriano e mãe espanhola, que joga pela Guiné Equatorial desde 2003.

Seus irmãos, Alberto e José Manuel, também são jogadores de futebol: o primeiro atua pelo Vista Alegre; já o segundo não possui dados disponíveis.

Carreira
Formado nas categorias de base do Espanyol, Juvenal iniciou sua carreira em caráter oficial em 1999, defendendo o Villasar de Mar.

Jogou pelo time B do Espanyol entre 1999 e 2003, sendo emprestado ao Levante por uma temporada. Depois dque deixou a equipe catalã, jogaria ainda por Racing Santander (não jogou nenhuma partida), Castellón, Alavés, Recreativo, Tenerife e Cartagena até assinar contrato com o Sabadell, time de sua cidade natal.

Seleção
Sendo filho de pai guinéu-equatoriano, Juvenal aceitou jogar pela Seleção Guinéu-Equatoriana de Futebol e estreou em 2003. Seu primeiro gol foi marcado apenas em 2008, contra o África do Sul, válido pelas Eliminatórias para a Copa de 2010.

Em 2007, jogou partidas não-oficiais pelas Seleções de Múrcia e Extremadura.

Futebolistas da Guiné Equatorial
Jogadores da Seleção Guinéu-Equatoriana de Futebol
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Deportivo Alavés
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012